Linde AG, een Duits bedrijf dat zich onder andere toelegt op het vloeibaar maken van gassen
 Linde (geslacht), een geslacht van loofbomen
 Linde (metrostation), een aangekondigd station van de Brusselse metro
 Linde (parochie), een parochie in de Deense gemeente Randers
 Linde (voornaam), een meisjesnaam

Persoon 
 Andrei Linde (1948), een Russisch-Amerikaanse fysicus
Antonius van der Linde (1833-1897), een Nederlandse historicus, bibliothecaris en theoloog
 Wibo van de Linde (1938), een Nederlands oud-journalist en programmamaker

Geografie 
 Linde (Bronckhorst), een buurtschap in de gemeente Bronckhorst in Gelderland
 Linde (Deventer), een buurtschap in de gemeente Deventer in Overijssel
 Linde (Frankrijk) officieel: Lynde, een gemeente in het noordwesten van Frankrijk
 Linde (Friesland), een rivier in Friesland
 Linde (Gotland), plaats op het Zweedse eiland Gotland
 Linde (Lena), een rivier in de Russische deelrepubliek Jakoetië, zijrivier van de Lena
 Linde (Letland), een plaats in Letland
 Linde (Peer), een kerkdorp van de Belgische stad Peer
 Linde (Randers), plaats in Denemarken
 Linde (Struer), een plaats in de Deense gemeente Struer
 Linde (Twenterand), een buurtschap in de gemeente Twenterand in Overijssel
 Linde (De Wolden), een buurtschap in de gemeente De Wolden in Drenthe
 De Linde (plaats), plaats in Groningen
 De Linde (waterschap), een in 1969 opgeheven Fries waterschap

Zie ook 
 Linden, doorverwijspagina